Ива́н Чистяко́в:
 Чистяков, Иван Васильевич (1923—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, звеньевой колхоза имени Ленина Молоковского района Калининской области, Герой Социалистического Труда.
 Чистяков, Иван Дмитриевич (1865—1939) — русский военачальник, генерал-майор.
 Чистяков, Иван Дорофеевич (1843—1877) — русский ботаник.
 Чистяков, Иван Егорович (1921—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Чистяков, Иван Михайлович (1900—1979) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Чистяков, Иван Петрович (1914—1990) — советский государственный и политический деятель, председатель Магаданского областного исполнительного комитета.